Syndie est une application multiplate-forme logiciel libre destinée à effectuer de la syndication de contenu (re-publication) de données (principalement des forums) au travers d'une variété de réseaux informatiques anonymes et non-anonymes.

Syndie est capable d'accéder à des archives situées dans ces réseaux anonymes : I2P, Tor, Freenet.

Histoire 

Syndie est en développement depuis 2003 et est lié étroitement avec le projet de réseau I2P, qui est le projet parent.

Après le départ du développeur principal Jrandom en 2007, le développement de syndie a été mis en pause, cependant depuis 2013 le développement a repris.

Concept 

Syndie opère d'une façon semblable aux blogs, groupes de discussion, forums et autres outils de contenu; il permet à un ou plusieurs auteurs de poster des messages confidentiellement ou publiquement. Les messages sont poussés et tirés vers et depuis des serveurs d'archives (d'autres pairs qui choisissent de l'être), qui sont situés dans une variété d'emplacements anonymes et non-anonymes.

La plupart des archives sont des serveurs archives HTTP hébergés à l'intérieur du réseau I2P, mais il y a des archives de syndie dans Freenet et Internet normal aussi. Chaque archive n'y contrôle pas le contenu stocké; par défaut tous les messages sont poussés et tirés par tous les participants. De cette façon, chaque message est sauvegardé par chaque utilisateur, ainsi si une archive devait tomber, le contenu pourra être poussé vers une archive différente puis tiré par les autres utilisateurs de cette archive. Cela signifie que même si tous les utilisateurs et les archives suppriment un message, tant qu'une personne l'a et il qu'il y a une archive poussable, le message sera redistribué à chaque utilisateur.

Les utilisateurs ont l'option de supprimer des messages stockés localement après un délai défini, après que le stockage local ait consommé une certaine quantité d'espace disque, ou selon des listes noires d'utilisateurs.

Comparaisons avec Usenet 
Afin de saisir plus facilement le concept de Syndie, voici quelques comparaisons du fonctionnement de Syndie avec les newsgroups de Usenet :

Fonctionnalités 
Les forums dans Syndie sont utilisables et administrables de multiples façons.

Exigences techniques 

Syndie est une application Java et par conséquent peut fonctionner sur toute plate-forme sur laquelle Java est supporté; bien qu'une bibliothèque Standard Widget Toolkit soit exigée pour les versions avec interface utilisateur graphique.

Syndie est principalement une application graphique, basée sur la Standard Widget Toolkit pour Java, mais elle peut être exécutée en mode interface en ligne de commande.

Durée de fonctionnement : afin que votre client Syndie synchronise vos messages avec ceux des serveurs archives (ce qui est paramétrable : toutes les X heures) il est souhaitable de laisser Syndie actif quasi constamment, et de réduire sa fenêtre. Ceci nécessite très peu d'occupation processeur, mais occupe de la mémoire vive.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Calcul distribué, :en:Distributed Networking, :en:Distributed database
 I2P - Les développements de Syndie et de I2P se chevauchent actuellement (2014).
 P2P anonyme
 Osiris (Système de Portail Sans Serveur) (contient notamment une fonction de forum web en P2P)
 Forum (informatique)

Liens externes 
  Site web officiel
  http://www.syndie.i2p  Site officiel dans I2P
  Syndie sur infoAnarchy.org (site web au sujet d':en:infoanarchisme)

Logiciel pour forum
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Mac OS
Plateforme Java
Système informatique d'anonymat
Produit lancé en 2006